

Toponymes 
 la commune de Breidenbach, dans le département français de la Moselle et le pays de Bitche ;
 la commune de Breidenbach, dans le Land allemand de Hesse et l'arrondissement de Marbourg-Biedenkopf.

Hydronymes 
 le cours d'eau du Breidenbach, affluent de la Horn
 le cours d'eau du Breidenbach, affluent de la Zinsel du Nord

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme